Bhutan Airlines (, также Tashi Air) — первая частная авиакомпания Бутана, обслуживающая местные авиалинии от аэропорта города Паро. После нескольких месяцев полётов рейсы авиакомпании прекратились в апреле 2012 года по причине необходимости ремонта взлётной полосы местных аэропортов.

История 
Авиакомпания была основана в 2011 году, и открытие состоялось 4 декабря. Tashi Air принадлежит компании Tashi Group. Авиакомпания стала обслуживать регулярные рейсы от между Паро и аэропортами Бартхпалатханг и Йонпхулла, первый рейс состоялся 18 декабря 2011 года.

После примерно полугода работы авиакомпания приостановила все полёты по причине финансовых затруднний связанных также с курсом индийской рупии.

Авиакомпания снова включилась в полёты 10 октября 2013 года, стартовав на рынке международных перевозок, при этом не возобновляя внутренних перевозок. Первым маршрутом из Паро стал рейс в Калькутту и далее в Бангкок. Для поддержания этого рейса был приобретён Аэробус A320 . По договорённости с правительством Бутана авиакомпания должны была восстановить внутренние рейсы после октября 2013 года.

Маршруты 
Tashi Air по состоянию на март 2012 года обслуживает следующие аэропорты:

 Бутан
 Паро — аэропорт Паро (базовый аэропорт)
 Джакар — Бартхпалатханг (приостановлен)
 Трашиганг — Йонпхулла (приостановлен)

 Индия
 Калькутта — Международный аэропорт имени Нетаджи Субхас Чандра Боса

 Таиланд
 Бангкок — Суварнабхуми

Авиалиния готовится к открытию рейса до индийского аэропорта Багдогра (Силигури / Дарджилинг , Западная Бенгалия), подготовка может занять несколько месяцев. В долгосрочной перспективе рассматриваются маршруты в города Дакка, Сингапур, Гонконг, Катманду, Дубай.

Авиапарк 
В распоряжении авиакомпании имеется только один самолёт (на март 2012):.

См. также 
 Druk Air
 Список компаний Бутана

Примечания 

Авиакомпании Бутана